Shafferia är ett släkte av fjärilar. Shafferia ingår i familjen fjädermott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjädermott
Shafferia